«Вместе мы» — песня, написанная российскими музыкантами Анастасией Кривенко, Максимом Контаревым и Валерием Ефремовым. Композиция была выпущена российской поп-группой 5sta family, как седьмой и финальный сингл из дебютного альбома коллектива «Зачем?» (2012). Визитная карточка группы.

Песня получила положительные отзывы от музыкальных критиков и получила номинацию на премию RU.TV 2013 в категории «Лучшая песня». «Вместе мы» достигла второй строчки в чарте самых продаваемых цифровых треков в России по версии компании 2М и Lenta.ru, а в итоговом чарте за 2012 год заняла пятую строчку. По итогам года композиция стала одной из самых ротируемых на радиостанциях России и стран СНГ и получила награду TopHit Awards в категории «Самый ротируемый сингл, смешанный вокал».

Предыстория и релиз 
В 2009—2010 гг. 5sta family получили успех с синглами «Я буду», «Зачем?» и «На расстоянии звонка». «Я буду» получила премию «Бог Эфира-2010» в номинации «Радиохит — дуэт» и была номинирована на премию Муз-ТВ 2010 в категории «Лучшая песня». В 2011 году из группы ушла вокалистка Лоя и её место заняла участница «Фабрики звёзд» Юлианна Караулова. С ней коллектив выпустил песню «Тук Тук» и стал записывать дебютный альбом. 12 апреля 2012 года на радио, через систему Tophit, состоялся релиз нового сингла «Вместе мы».

Реакция критики 

В целом композиция была положительно встречена музыкальными критиками, журналистами и программными директорами радиостанций России, достигнув пятого места в «Экспертном чарте» портала «Красная звезда». Булат Латыпов из «Афиши» дал песне нейтральную оценку и писал, что её нельзя назвать новым «большим хитом», как это было с «Я буду», с другой стороны, по мнению критика, «Вместе мы» «погоду в праздничный день не испортит, злокозненный удар в спину не нанесет». Павел Пшенов из MuseCube.org дал положительную оценку композиции и писал, что группа сделала единственно верный выбор, выпустив новым синглом из альбома «Вместе мы». «Здесь всё сошлось: неплохой текст, интересный современный бит и электронные инструменты в удачных пропорциях», — писал критик.

Дмитрий Прочухан из NewsMuz.com в обзоре альбома «Зачем?» писал, что песня отличается большим хитовым потенциалом. В МИА «Музыка» отмечали, что именно «Вместе мы» можно считать одним из главных хитов 2012 года, так как песня была лидером продаж цифровых треков России: «…лучший показатель успеха песни или альбома, впрочем как и самого артиста, это его продажи, ведь голос рублем — самый объективный показатель. И хотя песня имеет достаточно простой мотив и шаблонный набор фраз, в сердцах и на устах людей она явно осталась надолго», — посчитали в редакции издания. На премии RU.TV 2013 композиция получила номинацию в категории «Лучшая песня».

Чарты

Награды и номинации

Список композиций 
 Радиосингл

 Цифровой сингл

Макси-сингл

Примечания 

Поп-песни
Синглы 2012 года
Песни — лауреаты премии «Золотой граммофон»